Les fortifications de Cambrai peuvent désigner plusieurs structures architecturales :

 l’enceinte ;
 le château de Selles ;
 la citadelle ;

 
Cambrai